Тэндзи:
 император Тэндзи (626—671) — 38-й японский государь (661—672)
 Тэндзи — девиз правления (нэнго) японского императора Сутоку, использовавшийся в 1124—1126 годах